Esta é uma lista dos municípios do Rio Grande do Sul por população, segundo o censo de 1890, o segundo realizado no Brasil e o primeiro realizado na era republicana.

Municípios 

História do Rio Grande do Sul
Populacao
Rio Grande do Sul